Jan Maria Piskorski (ur. 1956) – polski historyk, profesor
 Jan Piskorski (ur. 1957) – polski polityk i prawnik